Wimbledon 2012 - gra podwójna mężczyzn na wózkach – zawody deblowe mężczyzn na wózkach, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce pomiędzy 7 a 8 lipca na londyńskich kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Pula nagród

Bibliografia 
 

Wimbledon 2012
Wimbledon – gra podwójna mężczyzn na wózkach